«А́лекс Стю́арт», Alex Stewart (Assayers) Ltd. — приватна аналітична компанія у Великій Британії, яка надає послуги у відборі, випробовуванні та аналізі всіх металів і мінералів (зокрема золота, срібла, МПГ, рідкісних земель, кольорових та чорних металів, феросплавів, неметалічних мінералів тощо), а також їх аналогів у всьому світі.

Крім того, здійснює видобуток вугілля, виробництво коксу, екологічні та ін. консультації. Має бл. 600 працівників, 45 офісів (у тому числі в Україні), 14 аналітичних лабораторій в країнах світу. 

Адреса: Alex Stewart (Assayers) Ltd., Caddick Road, Knowsley Industrial Estate, Knowsley, Merseyside L34 9ER, ENGLAND.

Джерела 

Гірничі компанії Великої Британії
Вугледобувні підприємства